Autostrada A1 steht für:

 eine Autobahn in Albanien, siehe Autostrada A1 (Albanien)
 eine Autobahn in Italien, siehe Autostrada A1 (Italien)
 eine Autobahn in Polen, siehe Autostrada A1 (Polen)
 eine Autobahn in Rumänien, siehe Autostrada A1 (Rumänien)

Ähnlich Autoestrada:
 eine Autobahn in Portugal, siehe Autoestrada A1